Соревнования по дзюдо на летних Паралимпийских играх 2016 года прошли с 8 по 10 сентября. Было разыграно 13 комплектов наград среди мужчин и женщин. В соревнованиях приняли участие 132 спортсмена из 10 стран мира.

Квалификация

Сводный список

Медали

Общий зачёт

Медалисты

Мужчины

Женщины

Место проведения

Примечания

Ссылки 
 Дзюдо на официальном сайте летних Паралимпийских игр 2016 года 
 

Дзюдо на летних Паралимпийских играх